Der Medibank International 2008 war die 116. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers für Frauen in Sydney. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 6. bis 12. Januar 2008 statt.

Im Einzel gewann Justine Henin gegen Swetlana Kusnezowa mit 4:6, 6:2 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Yan Zi / Zheng Jie mit 6:4 und 7:65 gegen Tetjana Perebyjnis / Tazzjana Putschak.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Sydney